Луис Фердинанд Крулс (; 21 января 1848, Дист, Фландрия — 21 июня 1908, Париж) — бразильский  и , директор бразильской Национальной обсерватории (1881—1908).

Биография 
Бельгийского происхождения. Образование получил на строительном факультете Гентского университета. Получил специальность военного инженера.

В 1869—1872 годах служил в бельгийской армии. В 1874 году вышел в отставку и отправился в Бразилию. С 1874 по 1876 год был членом Комитета геодезических работ в одном из муниципалитетов страны.

В 1877 году опубликовал результаты исследований по созданию физической, географической и политической карт, несколько работ по истории Бразилии.

Возглавлял комиссию, занимавшуюся исследованием и выбором будущего места для столицы Бразилии — города Бразилиа на Бразильском плоскогорье, в 1893 году предложил предварительный проект освоения окрестностей реки Параноа. Через несколько лет предложение Крулса было воплощено в жизнь и принесло ему мировую известность.

В качестве директора бразильской Национальной обсерватории был в числе открывателей и занимался наблюдениями за Большой кометой 1882 года. Приложил немало усилий по точному измерению солнечного параллакса, с этой целью возглавлял бразильскую команду по наблюдениям за прохождением Венеры в 1882 году в Пунта-Аренас, Чили. Занимался изучением планеты Марс.

В 1884 году представлял Бразилию на Международной меридианной конференции.

Награды и отличия 
 В его честь назван кратер на Марсе.
 Острова Крулс на юге архипелага Вильгельма у побережья Антарктического полуострова также названы в его честь, как и Refuge Astronomer Cruls, бразильская антарктическая летняя полярная станция.
 Бразильская почта в 1992 году выпустила марку с изображением Крулса.
 Вместе с У. Хаггинсом был награждён  Французской академии наук за работу по спектральному анализу Большой кометы 1882 года.

Избранные труды 
 Projet d’humation par l’incrustation des corps das des pierres artificieles. Гент, 1875
 Discussion sur les methodes de répétition et de réitération employées en géodesie pour la mesure des angles. Гент, 1875
 Note on Mars , 1877
 Les travaux de la mesure dún arc de méridien au Brásil, sous la direction de M. Em. Liais, directeur de l’Observatoire Impériel de Rio de Janeiro. Рио-де-Жанейро, 1878.

Ссылки 
 Luíz Cruls

Первооткрыватели комет
Выпускники Гентского университета
Иммигрировавшие в Бразилию из Бельгии